Le bore est un élément chimique
 Bore est une commune italienne de la province de Parme
 Bore est un wereda de la région Oromia en Éthiopie.